Cascine Nuove ima više značenja:
 Cascine Nuove, Alessandria
 Cascine Nuove, Pavia
 Cascine Nuove, Pisa